Хосе Луис Перласа (полностью — Хосе Луис Перласа Напа ; род. 6 октября 1981 в Эсмеральдасе) — эквадорский футболист, игравший на позиции защитника. Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Перласа начал свою футбольную карьеру в команде «Спорт Эстудиантес» в возрасте 15 лет. После того как права на футболиста приобрёл клуб «Синко де Агосто», Перласа отдавался в аренду «Кальви», «Аудас Октубрино» и «Ольмедо».

В «Ольмедо» Перласа сумел произвести впечатление своей игрой в первом же сезоне. В итоге клуб выкупил права на него в следующем сезоне. За «Ольмедо» Перласа провёл множество важных матчей в Кубке Либертадорес и в эквадорской Серии А.

В мае 2009 года Перласа перебрался в эквадорский клуб «Барселона Гуаякиль».

Международная карьера 
Перласа попал в состав сборной Эквадора на Чемпионате мира 2006. Однако на этом турнире он не провёл ни одной минуты во всех 4-х играх Эквадора.

Примечания

Ссылки 
  
 
  Профиль на national-football-teams.com
  Профиль на ecuafutbol.org

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Мушук Руна»
Игроки ФК «Ольмедо»